Ел Каталан има више значења:

 Ел Каталан, Ранчо де Пиједра (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каталан (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику